Estación Zárate es el nombre de dos estaciones ferroviarias ubicadas en la ciudad argentina de Zárate, provincia de Buenos Aires:

La Estación Zárate del Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Terminal del servicio de la Línea Mitre que parte de Villa Ballester, y estación intermedia, aunque sin parada, del ramal Retiro-Rosario.

La Estación Zárate del Ferrocarril General Urquiza.